Mihaljevići (Bratunac), een plaats in de gemeente Bratunac, Bosnië-Herzegovina
 Mihaljevići (Busovača), een plaats in de gemeente Busovača, Bosnië-Herzegovina
 Mihaljevići (Pleternica), een plaats in de Kroatische gemeente Pleternica